Los términos cuartillo y cuartilla son conceptos metrológicos tradicionales castellanos que tenían varios usos según el contexto y que se referían a distintas unidades de medida. Únicamente el relativo al papel tiene un uso extendido en la actualidad. No deben confundirse con los distintos usos del término cuarto ni con los distintos usos del término cuarta.

Unidad monetaria 

El cuartillo era una moneda de vellón (cobre con plata) acuñada en tiempos de Enrique IV de Castilla, con el valor de un cuarto de real.
El cuartillo era una moneda fraccionaria del bolívar venezolano (VEB 1879-2007) y del bolívar fuerte (VEF 2007-2018), cuyo valor facial era de 12 y 1/2 céntimos.
La cuartilla era una moneda mexicana de plata, con el valor de un cuarto de un real («tres centavos de peso y un octavo», según el Diccionario de la lengua española).

Unidad de medida de áridos 

El cuartillo era la cuarta parte de un celemín. Se usaba como medida de capacidad para áridos, especialmente para cereales y semillas. Equivalía a aproximadamente 1,15 litros. La medida cambiaba por regiones, e incluso por localidades.
La cuartilla, en cambio, era la cuarta parte de una fanega. Equivalía aproximadamente a 1387 centilitros.

Unidad de medida de líquidos 
El cuartillo era la cuarta parte de un azumbre. Se usaba como medida de capacidad para líquidos. Equivalía a 0,50415 litros. Hasta mucho después de la implantación del sistema métrico decimal, se siguió utilizando el nombre para designar el medio litro. En La Mancha y para líquidos (vino, leche, aceite), se utilizaba un cuartillo equivalente a la cuarta parte de un litro; el medio cuartillo se denominaba panilla, utilizada para el aceite, de 0,129 litros.
La cuartilla, en cambio, era la cuarta parte de una cántara, que a su vez se dividía en 8 azumbres; por tanto, una cuartilla era dos azumbres u ocho cuartillos.

Unidad de masa 
La cuartilla era la cuarta parte de una arroba. En Castilla, unos 2,875 kg.

Unidad de medida de papel 
La cuartilla es una medida de papel de 215 × 157 mm, equivalente a la mitad de un folio o la cuarta parte de un pliego. La cuartilla era un poco mayor que la medida del actual A5 (210 × 148) y la medida habitual de una página. Cuando un libro se imprimía en este formato, se decía encuadernado en cuarto.

Planta Originaria de Colombia 
 El Cuartillo o Cuartillito, corresponde al nombre común de la planta Peperomia rotundifolia, o Peperomia nummulariifolia categorizada por Kunth. Es una planta cuyas hojas tienen la apariencia a una moneda, generalmente se encuentra en árboles como planta parásita.

Notas

Monedas de España
Unidades de volumen
Historia de la agricultura
Unidades de medida históricas